Hrvatska:
 Cikote (Pakrac), Hrvatska

Bosna i Hercegovina:
 Cikote (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor, BiH

Srbija:
 Cikote (Loznica), naselje u općini Loznica u Mačvanskom okrugu